Les championnats du monde de tennis de table 2015  se déroulent du  au  à Suzhou. C'est la cinquième fois qu'ils se déroulent  en Chine depuis la création de cette compétition. La décision a été annoncée en . 

Le président de l'ITTF a annoncé l'homologation des nouvelles balles pour ces championnats, ainsi qu'une nouvelle formule pour les doubles mixtes, qui pourront associer deux joueurs de nationalité différente.

Déroulement 
Cinq tableaux sont disputés. Les tours de qualification se déroulent les 26 et .

Tableau simple messieurs

Tableau simple dames 
La finale est remportée par la chinoise Ding Ning, malgré une blessure à la cheville au début de la manche décisive.

Tableau des médailles

Notes et références

Voir aussi 

 Championnats du monde de tennis de table

Liens externes 
 

2015
Tennis de table
Tennis de table 2015
Sport à Suzhou
Monde 2015
Monde
Sport en Chine en 2015
Sport en avril 2015
Sport en mai 2015